Wody głębokie jak niebo – opowiadanie Anny Brzezińskiej
 Wody głębokie jak niebo – zbiór opowiadań Anny Brzezińskiej